Класифікатор іноземних валют та банківських металів НБУ містить такі переліки:
 Вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу і дозволяються для здійснення інвестицій в Україну, та банківські метали (1-а група).
 Вільно конвертовані валюти, які широко не використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу (2-а група).
 Неконвертовані валюти (3-я група).

Джерела

Див. також 
 Класифікація валют (ISO 4217)
 Валюта
 Грошова одиниця
 Банківські метали

Фінанси України
Валютний ринок
Валюти
Класифікація